Oddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Oddington, Gloucestershire, civil parish i England, 
 Oddington, Oxfordshire, ort i England,